Каолань () — вьетнамский топоним:
 Каолань — город в провинции Донгтхап.
 Каолань — уезд в провинции Донгтхап.